Tecla Marinescu-Borcanca () este o caiacistă română, laureată cu aur la Los Angeles 1984.

Note

Legături externe 
 
 

Nașteri în 1960
Canoiști olimpici români‎
Medaliați olimpici cu aur români
Canoiști la Jocurile Olimpice de vară din 1984
Oameni în viață